Jezevčí vrch steht für:

Berge:

 Jezevčí vrch (Lausitzer Gebirge) (), im Lausitzer Gebirge, Tschechische Republik
 Jezevčí vrch (Böhmischer Wald) (), im Böhmischen Wald, Tschechische Republik

Sonstiges:
 Jezevčí vrch (Naturschutzgebiet) im Lausitzer Gebirge, Tschechische Republik